Basto se poate referi la:

Basto, un muzician belgian
Basto (cal), un cal de curse din secul al XVIII-lea
 Cabeceiras de Basto - oraș și municipiu din districtul Braga
 Celorico de Basto - oraș și municipiu din districtul Braga
 Mondim de Basto - oraș și municipiu din districtul Vila Real
 Ribeira de Pena - oraș și municipiu din districtul Vila Real
Basto (Cabeceiras de Basto)
Cabeceiras de Basto (freguesia) 
 Canedo de Basto 
Mondim de Basto (freguesia) 
 Refojos de Basto
 Santa Tecla de Basto
 São Clemente de Basto
 Bastos - municipiu din São Paulo